Aaron Davis (né le  à Dearborn Heights, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière en 1996 avec les Freeze de Détroit dans la North American Hockey League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || Freeze de Détroit || NAHL ||40 ||11 ||19 ||30 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1997-1998 || Freeze de Chicago || NAHL ||49 ||26 ||43 ||69 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1998-1999 || Bearcats de Grand Rapids || NAHL ||55 ||29 ||42 ||71 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Lakers de Lake Superior State || CCHA ||34 ||7 ||10 ||17 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || Lakers de Lake Superior State || CCHA ||34 ||10 ||15 ||25 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Lakers de Lake Superior State || CCHA ||32 ||6 ||10 ||16 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Lake Superior State University || CCHA ||14 ||3 ||3 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Titans de Trenton || ECHL ||15 ||2 ||4 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || RiverBlades de l'Arkansas || ECHL ||23 ||2 ||3 ||5 ||11 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2003-2004 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Brahmas de Fort Worth || LCH ||57 ||18 ||22 ||40 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 || Brahmas de Fort Worth || LCH ||40 ||8 ||15 ||23 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|| Jackalopes d'Odessa || LCH ||18 ||3 ||7 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Ice Bats d'Austin || LCH ||61 ||17 ||38 ||55 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ice Bats d'Austin || LCH ||43 ||10 ||35 ||45 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || RiverKings du Mississippi || LCH ||48 ||21 ||24 ||45 ||30 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Brahmas du Texas || LCH ||6 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|| Rage de Rocky Mountain || LCH ||29 ||15 ||18 ||33 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Oilers de Tulsa || LCH ||64 ||20 ||47 ||67 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Thunder de Wichita || LCH || 66||26 || 46|| 72|| 55|| 5|| 0|| 5|| 5||6
|- 
|2011-2012 || Thunder de Wichita|| LCH || 47|| 18|| 25|| 43|| 36|| 9||5 ||3 || 8||0

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1979
Naissance à Dearborn Heights
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Lakers de Lake Superior State
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Brahmas de Fort Worth
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des Brahmas du Texas
Joueur du Rage de Rocky Mountain
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Thunder de Wichita
Attaquant de hockey sur glace